O Ford Cargo 1517e é um caminhão com motor eletrônico produzido pela Ford Caminhões na unidade de São Bernardo do Campo, em SP, Brasil.

Com 14,5 toneladas de PBT (Peso Bruto Total), é um caminhão 4x2 médio indicado para aplicações como basculante, para utilização com caçamba tipo Brooks e como coletor/compactor de resíduos.

Possui motor Cummins INteract 4.0, de 4 cilindros em linha, com 170 cv de potência @ 2.500 rpm e 61,3kgfm de torque @ 1.500 rpm.

Sua capacidade máxima de tração (CMT) é de 27 toneladas.

Ligações externas 
 

Caminhões da Ford